Vassgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vassgöl (Hjorteds socken, Småland, 638470-153033), sjö i Västerviks kommun, 
Vassgöl (Hjorteds socken, Småland, 639520-152800), sjö i Västerviks kommun, 
Vassgölen, sjö i Boxholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn